

Persone
Adolf Kneser – matematico tedesco
Hellmuth Kneser – matematico tedesco

Altro
Teorema di Kneser-Milnor – teorema di topologia